Werdan ist der Familienname folgender Personen:

 Ingrid Werdan (* 1954), deutsche Juristin
 Karl Werdan (* 1947), deutscher Internist und Kardiologe
 Ursula Müller-Werdan (* 1961), deutsche Internistin und Kardiologin